Název Bítýška má více míst:
 Bítýška – potok na Moravě
 Veverská Bítýška, obec v okrese Brno-venkov
 Osová Bítýška, obec v okrese Žďár nad Sázavou

Externí odkazy